Массья́к () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь. Входит в состав округа Сен-Флур.

Код INSEE кантона — 1508. Всего в кантон Массьяк входят 12 коммун, из них главной коммуной является Массьяк.

Население кантона на 1999 год составляло 3 978 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Канталь на сайте INSEE

Кантоны департамента Канталь